Itala (Italië) is een gemeente in de Italiaanse streek Sicilië, provincie Messina, met ongeveer 1700 inwoners.
Itala (motorfiets), door Giuseppe Navone
Itala (automerk), door Matteo Ceirano
Itala (filmstudio), een Italiaanse historische filmstudio
Iittala is een Fins designmerk, opgericht in 1881. Let op: de naam wordt gespeld met twee i's en twee t's!